Отто Шмидт:
 Шмидт, Отто Эрнст (1862—1926) — немецкий писатель, известный под псевдонимом Отто Эрнст.
 Шмидт, Отто Юльевич (1891—1956) — советский математик, астроном, геофизик, общественный деятель. Другое 
 (2108) Отто Шмидт — типичный астероид главного пояса.